Burg Rohrberg steht für
 Burgstall Rohrberg, Bayern 
 Ruine Rohrberg, Schweiz
Siehe auch:
 Rohrberg
 Rohrburg